Jan Klein-Nanowski (ur. 1881) – kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, referent w BŚRW
 Jan Klein (1885–1940) – ksiądz katolicki, bibliotekarz, muzeolog, historyk
 Jan Aleksander Klein (1892–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Przypisy